Pedrinho () ist der Spielername folgender Fußballspieler:
 Pedro Luís Vicençote (* 1957), brasilianischer Fußballspieler
 Pedro Aparecido Santana (* 1973), brasilianischer Fußballspieler
 Pedro Paulo de Oliveira (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Pedro Miguel Silva Rocha (* 1985), portugiesischer Fußballspieler
 Pedro Henrique dos Santos Calçado (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Pedro Filipe Barbosa Moreira (* 1992), portugiesischer Fußballspieler
 Pedro Victor Delmino da Silva (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Pedro Gabriel Pereira Lopes (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Pedro Henrique Azevedo Pereira (* 2002), brasilianischer Fußballspieler